Музей исторического подвижного состава Юго-Западной железной дороги был открыт в 2011 году на станции Киев-Пассажирский. Первоначально тут было лишь три экспоната, но музей пополняется. В экспозиции музея паровозы, тепловозы, электровоз ЧС4, железнодорожные вагоны, дрезина, семафор, паровозная колонка.

Вход с 14 пути вокзала. Посещение музея и фотосъёмка платные.

Взрослый билет: 50 грн.

Представленная экспозиция 

 Паровоз СО17-4371 (до постановки в экспозицию был в рабочем состоянии, Ворошиловградский завод, выпуск 1949 года)
 Паровоз Эр 773-59
 Паровоз Л-3191 (Ворошиловградский завод, выпуск 1951 года)
 Вагон-салон № 70006 (1979 г.)
 Вагон-салон № 70139 (1910 г.)
 Вагон-салон № 70303 (1912 г.)
 Вагон-цистерна 1935 г.;
 Крытый вагон 1932 г.;
 Тепловоз ТЭ3-2068;
 Тепловоз ЧМЭ2-333;
 Электровоз ЧС4-072 (заводская серия 52E3, год выпуска 1968, эксплуатировался до июля 2011 года, в музее появился 29 марта 2012).

Доступ открыт в вагоны и кабины 3 паровозов. Все тепловозы для входа закрыты.

Примечания

Ссылки 
 Музей железнодорожного транспорта в Киеве 
 В Киеве откроют железнодорожный музей 
 В Киеве откроется Музей железнодорожного транспорта
 В Киеве откроют музей железнодорожного транспорта 
 Музей железнодорожного транспорта 
 Киевский музей железнодорожного транспорта 
 
 Немного транспорта из Киева 
 [www.geolocation.ws/nearby/ru?loc=50.439589,30.487311 Фотографии экспонатов музея с лицензией Creative Commons]

Железнодорожные музеи Украины
Достопримечательности Киева
Музеи Киева
Железнодорожный транспорт Киева